Street Dreams – album Fabolousa
 Street Dreams – album Cheta Atkinsa